Gillon est un nom propre français et belge qui peut faire référence à :

Prénom 
Gillon est un prénom masculin français, hypocoristique de Gilles comme ,  et Giloux.

Variantes du prénom 
Variantes masculines
 , , 
Variantes féminines
 Gillone et Gillonne sont deux variantes féminines du prénom Gillon, comme Gilone, Gilotte, Gillotte, Gilette, Gillete et Gillette, comme pour Gilonne d'Harcourt (1619-1699), dame d'atours française d'Anne d'Autriche au palais du Louvre.

Patronyme 

 Jacques Gillon (1762-1842), homme politique français ;
 Jean-Jacques Gillon (?-1991), médecin français ;
 Jean Landry Gillon (1788-1856), magistrat et homme politique français ;
 Michaël Gillon, astrophysicien belge ;
 Paul Gillon (1926-2011), auteur français de bande dessinée ;
 Paulin Gillon (1796-1878), avocat et homme politique français ;
 Robert Gillon (1884-1972), homme politique belge ;
 Robert Gillon (1927-1993), syndicaliste belge et un militant wallon.

Toponyme 

 Prunay-le-Gillon est une commune française située dans le département d'Eure-et-Loir, en région Centre-Val de Loire.

Références 

Patronyme belge
Patronyme français